Castello di Bellevue – palazzo di Berlino, in Germania
 Castello di Bellevue – castello di Meudon, in Francia